1374 Isora – asteroide areosecante
 Isora – grafia alternativa di Ixora
 Isora (Canarie) – centro abitato delle Canarie
 Guía de Isora – comune spagnolo